Florais de Bush (em inglês Australian Bush Flower Essences) é um sistema floral criado por Ian White.

A elaboração de seu sistema, constituído por mais de 60 essências individuais e combinadas, alia psicologia com terapias naturais.

Desde criança acompanhava sua avó na colheita de ervas medicinais nas matas australianas de Terrey Hill - noroeste de Sydney, pois ela conhecia muito bem as propriedades das plantas. Na família de Ian, sua avó e tataravó eram arboristas, enquanto seu pai era farmacêutico que prescrevia muitas ervas medicinais.

As essências australianas são consideradas catalisadoras poderosas de autocura. Os aborígenes australianos já utilizavam a flor como meio de cura: ingeriam sua essência - potencializada pelo sol em forma de orvalho, e a comiam inteira.

Ver também 
 Florais

Florais de Bach